Tryphon (heilige), een heilige in het christendom
 Tryphon (geslacht), een geslacht van gewone sluipwespen (Ichneumonidae)
 Diodotus Tryphon, koning van het Seleucidenrijk (142-138 v.Chr.)